

Sigle 

Croix-Rouge de Guinée (Croce Rossa della Guinea) – Società nazionale di Croce Rossa della Repubblica della Guinea
CRG – Casa costruttrice di Kart

Codici 
 CRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Craig Municipal, Jacksonville (Florida), Stati Uniti